Плопу има више значења:

 Плопу (Дарманешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Плопу (Поду Туркулуј), насеље у округу Бакау у Румунији
 Плопу (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Плопу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Плопу (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Плопу (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Плопу (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Плопу (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Плопу (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији